Simon-Bolivar-Park steht für:
 Parque Metropolitano Simón Bolívar, Parkanlage mit Sportstätten in Bogotá, Kolumbien
 Simon-Bolivar-Park Hamburg, siehe Hamburg-Harvestehude #Parks